Ekstraklasa w piłce nożnej 2010/11 – 77. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej. Mistrzostwo Polski na trzy kolejki przed końcem sezonu zapewniła sobie Wisła Kraków, dla której był to 13. tytuł w historii.

Informacje 
 Mistrz Polski:  (13. tytuł mistrzowski)
 Wicemistrz Polski: 
 3. miejsce: 
 Spadek do I ligi: , 
 start w Eliminacjach do Ligi Mistrzów: 
 start w Eliminacjach do Ligi Europy: , ,

Drużyny 
W Ekstraklasie 2010/2011 występowało 16 zespołów, które walczyły o tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej 2011:

Uwagi
 Widzew Łódź awansował z 1. miejsca I ligi.
 Górnik Zabrze awansował z 2. miejsca I ligi.

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=10 style="background-color:white;"|

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Stadiony

Trenerzy i kapitanowie

Zmiany trenerów

Sędziowie 
  Włodzimierz Bartos – Łódź
  Marcin Borski – Warszawa
  Paweł Gil – Lublin
  Mirosław Górecki – Katowice
  Sebastian Jarzębak – Bytom
  Adam Lyczmański – Bydgoszcz
  Robert Małek – Zabrze
  Szymon Marciniak – Płock
  Tomasz Mikulski – Lublin
  Michał Mularczyk – Skierniewice
  Tomasz Musiał – Kraków
  Dawid Piasecki – Słupsk
  Paweł Pskit – Łódź
  Paweł Raczkowski – Warszawa
  Hubert Siejewicz – Białystok
  Daniel Stefański – Bydgoszcz
  Marcin Szulc – Warszawa
  Radosław Trochmiuk – Ciechanów
Dane pochodzą z 90minut.pl

Stroje

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

 Kompletna klasyfikacja strzelców 2010/2011

Najlepsi asystenci 

 Kompletna klasyfikacja asystentów 2010/2011

Piłkarz miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal +

Trener miesiąca w konkursie Ekstraklasy SA i Canal + 
 Konkurs na trenera miesiąca organizowany od rundy wiosennej.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie